Дорт-Куль (Дорткуль) — топоним:

 Дорт-Куль — прежне название села Раздолье в Крыму.
 Дорткуль — гора в Крыму, на окраине города Белогорска.
 Дорткуль — гора в Крыму, в Бахчисарайском районе.